KMI steht als Abkürzung für:
 Kärntner Montanindustrie, ein österreichisches Unternehmen
 Königliches Meteorologisches Institut in Belgien
 Body-Mass-Index, der Körpermasse-Index, eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen
 Flughafen Miyazaki in Japan als IATA-Code

KMI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Miechowski in der Woiwodschaft Kleinpolen
 

Abkürzung